Lützowstraße 1 ist die Adresse folgender Bauwerke:

* Lützowstraße 1 (Bonn), siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn
 Lützowstraße 1 (München)
 Lützowstraße 1 (Mönchengladbach)